Mittelstufe steht für:

 Mittelstufenschule, siehe die deutsche Sekundarstufe I
 Mittelstufe Plus, Pilotversuch an 47 bayerischen Gymnasien ab 2015
 Gymnasiale Mittelstufe, Teil der Gliederung und Jahrgangsstufen von Gymnasien

Siehe auch:
 Mittelschule (sekundärer Bildungsbereich)
 Unterstufe (Begriffsklärung)
 Oberstufe (Begriffsklärung)